Georgi Nikolov (1937-), un joueur de football international bulgare